Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut eram os atuais campeões, mas perderam nas semifinais para Jamie Murray e Bruno Soares.

Murray e Soares conquistaram o título, derrotando Pablo Carreño Busta e Guillermo García-López na final por 6–2, 6–3.

Cabeças de chave 

  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (Semifinais)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (Primeira rodada)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (Quartas de final)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (Campeões)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (Terceira rodada)
  Daniel Nestor /  Vasek Pospisil (Primeira rodada, retired)
  Raven Klaasen /  Rajeev Ram (Segunda rodada)
  Feliciano López /  Marc López (Semifinais)

  Treat Huey /  Max Mirnyi (Primeira rodada)
  Henri Kontinen /  John Peers (Segunda rodada)
  Julien Benneteau /  Édouard Roger-Vasselin (Primeira rodada)
  Łukasz Kubot /  Alexander Peya (Quartas de final)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (Primeira rodada)
  Pablo Cuevas /  Marcel Granollers (Primeira rodada)
  Oliver Marach /  Fabrice Martin (Segunda rodada)
  Radek Štěpánek /  Nenad Zimonjić (Primeira rodada)

Chave

Finais

Metade superior

Seção 1

Seção 2

Metade inferior

Seção 3

Seção 4

Ligações externas 
 Chave de duplas

D
US Open - Duplas masculinas